Charles Haas (1832-1902), mondain connu comme l'un des modèles du Swann de Marcel Proust ;
 Charles Haas (mort en 1887), compositeur français ;
 Charles F. Haas (1913-2011), réalisateur américain ;
  (* 1952), scénariste américain.